32-й Нью-Йоркский добровольческий пехотный полк (), — один из пехотных полков армии Союза во время Гражданской войны в США. Полк был сформирован в мае 1861 года сроком на 2 года и участвовал во всех сражениях на востоке от первого сражения при Булл-Ран до сражения при Чанселорсвилле. 9 июня 1863 года полк был расформировал из-за истечения срока службы. Часть рядовых была переведена в 121-й Нью-Йоркский пехотный полк.

Формирование 

Изначально предполагалось, что полк будет называться «1-й Калифорнийский» и его возглавит калифорнийский сенатор Эдвард Бейкер. Но из-за возникших разногласий часть рядовых и офицеров откололась и образовала отдельный полк. Он был сформирован 14 мая 1861 года, согласно приказу бригадного генерала Ейтса (№ 187). На командование полком претендовали Мейтсон и Пинто, и была проведена жеребьёвка, которая решила спор в пользу Мейтсона. После этого прошли выборы офицеров. Мейтсон был выбран полковником, Пинто подполковником, Джордж Лемон майором. Приказом от 22 мая полк был передан в распоряжение генерала Ейтса и стал ждать принятия на федеральную службу. Штаб полка располагался сначала в Нью-Йорке, в доме № 950 по Бродвею, но 16 мая он был переведён в Кэмп-Ейтс на острове Статен. 31 мая полк был принят на службу в армию США сроком на 2 месяца.

Рядовых вооружили капсюльными мушкетами образца 1842 года, которые впоследствии были обменены на Спрингфилды (нарезные и гладкоствольные).

Боевой путь 
20 июня полк покинул штат и 1 июля прибыл в Вашингтон, где был направлен в форт Эллсворт и включён в бригаду  (в дивизии Майлза). 15 июля он начал наступление со всей армией на Сентервилл, а 16 июля около Фэирфакса обратил в бегство алабамский полк и захватил восемь пленных. 20 июля полк участвовал в рекогносцировке у Блэкбернс-Форд. Утром 21 июля полк получил приказ следовать к полю боя сражения при Булл-Ран, прибыл в 06:00 к позиции на левом фланге армии, где простоял до 18:00. Когда армия Севера была разбита, полк прикрывал отступление, отходя к Сентервиллским высотам. Там он отразил атаку кавалерии, после чего вернулся в лагерь. За весь поход на Манассас пол потерял 1 человека пропавшим без вести.

В августе полк был включён в новосформированную бригаду Уильяма Франклина, которая в сентябре стала бригадой Джона Ньютона в дивизии Франклина. 9 апреля армия подступила к Кэтлетт-Стейшен, где дивизия Франклина была выведена из состава корпуса, вернулась в Александрию, 17 апреля погружена на транспорта и отправлена на Вирджинский полуостров. Дивизия выгрузилась 19 апреля, но 4 мая снова погрузилась на транспорта и была переброшена к Вест-Пойнту и 6 мая высадилась у Элтамс-Лендинг, где сразу приняла участие в сражении при Элтамс-Лендинг. 32-й Нью-Йоркский был задействован особенно серьёзно: три его роты были выделены в стрелковую цепь, а весь полк вскоре встретил «легион Хэмптона» и «Луизианских тигров» и сумел потеснить противника с поля боя. Полк понёс самые тяжёлые потери в этом бою: 4 офицера и 14 рядовых были убиты, 1 офицер и48 рядовых ранены.

18 мая был сформирован VI корпус Потомакской армии, который возглавил Франклин, а его дивизия была расформирована. Бригада Ньютона стала частью дивизии Генри Слокама (1-й дивизии VI корпуса).

Вскоре началась Семидневная битва: 27 июня полк участвовал в сражении при Гейнс-Милл, в ходе которого полковник Мейтсон принял временное командование бригадой, а подполковник Пинто — полком. Полк был отправлен на помощь корпусу Портра за Чикахомини вместе со всей дивизией Слокама, но к моменту его прибытия южане уже прорвали оборону федеральной армии, и полк в основном прикрывал отступление армии к реке Чикахомини. В бою было убито 4 рядовых, 40 рядовых ранено и 16 пропало без вести.

В ходе последующих сражений полк в основном прикрывал артиллерию и не участвовал в серьёзных боях. 2 июля он прибыл в Харрисон-Лендинг, где простоял до начала августа. 10 августа полк покинул лагерь, 17-го перешёл Чикахомини, 18-го прошёл Уильямсберг, 21-го прибыл в Ньюпорт-Ньюс, где 22 августа погрузился на пароход Daniel Webster (вместе в 18-м Нью-Йоркским)и отбыл в Александрию. 24 августа полк выгрузился в Александрии и 29 августа в 16:00 прибыл в Сентервилл. Когда армия Джона Поупа была разбита во втором сражении при Булл-Ран, полк отступил со всей армией к Вашингтону и встал в Александрии.

6 сентября началась Мерилендская кампания. В тот же день полк перешёл Потомак, утром следующего дня прибыл в Теннли-Таун, прошёл Роквилл (8-го) и Даунсвилл (11-го) и 14 сентября прибыл в Бёркеттсвилл около Ущелья Крэмптона в Южных горах. Ужа началось сражение у Южной горы. В 16:00 бригада развернулась в две линии, при этом 32-й оказался в первой линии. Стремительной атакой бригада прорвала оборону противника и заставила его отступить из ущелья. В этом бою полк потерял 59 человек убитыми и ранеными. Были тяжело ранены полковник Мейтсон и майор Лемон. Командование полком временно принял подполковник Пинто. Он одновременно командовал 33-м Нью-Йоркским полком, который остался без офицеров.

17 сентября полк прибыл на поле боя при Энтитеме, где бригада заняла позицию на правом фланге армии. Но в бой бригада не вводилась, и полк потерял только 5 человек ранеными.

Примечания

Литература 
 New York in the War of the Rebellion, 3rd ed. Frederick Phisterer. Albany: J. B. Lyon Company, 1912.
 Pinto, Francis E. History of the 32nd Regiment, New York volunteers, in the Civil War, 1861 to 1863, and personal recollection during that period. Brooklyn, N.Y., 1895.

Ссылки 

 Хронология истории полка
 32nd New York Infantry
 Historical Sketch from the 3rd Annual Report of the Bureau of Military Statistics

Нью-Йоркские пехотные полки американской Гражданской войны